Prinz Georg oder George steht für:

 Georg von Dänemark (1653–1708), Ehemann der britischen Königin Anna
 Georg II. (Großbritannien) (1683–1760), König von Großbritannien und Irland
 Georg III. (Vereinigtes Königreich) (1738–1820), König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland
 Georg IV. (Vereinigtes Königreich) (1762–1830), König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland
 Georg V. (Hannover) (1819–1878), König von Hannover
 George, 2. Duke of Cambridge (1819–1904)
 Georg von Preußen (1826–1902), deutscher General und Schriftsteller
 Georg V. (Vereinigtes Königreich) (1865–1936), König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und Kaiser von Indien
 Georg von Griechenland (1869–1957), Sohn von König Georg I. und Hochkommissar von Kreta
 Georg von Serbien (1887–1972), Kronprinz von Serbien
 George, 1. Duke of Kent (1902–1942), Sohn von König Georg V.
 Georg Wilhelm von Hannover (1915–2006), deutscher Adliger und Schulleiter
 George of Wales (* 2013)
 Prinz Georg (Schiff), 1894 gebautes Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Siehe auch:
 Prinz-Georg-Land, eine Insel im Arktischen Ozean
 Prinz-Georg-Straße, eine Straße in Düsseldorf
 Prinz-Georg-Garten
 Prinz-Georg-Palais
 Prince George, geographische Objekte